

Medaglie

Teste di serie

  Ädilbek Nïyazımbetov (Finale)
  Julio César la Cruz (Campione)
  Nikita Ivanov (Quarti)
  Oybek Mamazulunov (Semifinale)
  Peter Mullenberg (Quarti)

<li>  Joe Ward (Quarti)
<li>  Hrvoje Sep (Sedicesimi)
<li>  Sjarhej Novikaŭ (Trentaduesimi)
<li>  Petru Ciobanu (Sedicesimi)
<li>  Abdelhafid Benchabla (Quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2013